Президентские выборы в Гамбии прошли 4 декабря 2021 года. В выборах участвовало 6 кандидатов, включая президента Адама Бэрроу, который баллотировался на второй срок.

Избирательная система 
Президент Гамбии избирается в одном туре относительным большинством. Пришедшему на участок избирателю, выдаётся прозрачный стеклянный шарик, который тот бросает в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография кандидата. По завершении голосования Независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя.

Предвыбораная обстановка 
На президентских выборах 2016 года Адама Бэрроу победил действовавшего президента Яйю Джамме, находившегося у власти более 20 лет. Джамме поначалу признал своё поражение, но впоследствии отказался уходить в отставку, что привело к конституционному кризису, в результате которого Барроу в конечном итоге вступил в должность, а Джамме бежал в Экваториальную Гвинею, где остался в изгнании. Бэрроу был членом Объединённой демократической партии и в 2016 году баллотировался в качестве кандидата в президенты от альянса оппозиционных групп Коалиция 2016, стремящегося сместить Джамме. После конфликтов с Объединённой демократической партией, когда Барроу находился у власти, он вышел из неё и в 2019 году основал Национальную народную партию.

Кандидаты 
Независимая избирательная комиссия зарегистрировала шесть партий и их кандидатов на пост президента страны. Основными кандидатами считались президент Адама Бэрроу от Национальной народной партии и лидер оппозиционной Объединённой демократической партии бывший вице-президент страны Дарбо Усейну.

Предвыборная кампания 
Национальная народная партия Барроу объявила о создании коалиции с партией бывшего президента Джамме Альянсом за патриотическую переориентацию и созидание. Впоследствии Джамме отказался от союза, заявив, что это было сделано без его ведома. Это привело к расколу Альянса между теми, кто поддерживает коалицию и присоединяется к Барроу, и движением «Нет альянсу», лояльным Джамме, который по-прежнему решительно критикует Барроу.

Результаты 
По предварительным данным, президент Адама Бэрроу был переизбран на второй срок.

К выборам было зарегистрировано 962 157 избирателей, в том числе 416 839 мужчин и 545 318 женщин. В ходе голосования работало 1554 избирательных участка, которые были открыты 4 декабря с 8:00 до 17:00, причём избирателям, стоявшим в очереди к 17:00, было разрешено проголосовать и позже. 5 декабря президент Бэрроу был объявлен победителем.

Примечания

Ссылки 
 

Гамбия
Выборы в Гамбии
2021 год в Гамбии
Декабрь 2021 года